AYG peut désigner :
  ;
 Asian Youth Games ;
 ginyanga, une langue potou-tano des Anyangas, selon le code ISO-639-3.